Çamlıdere, zu deutsch etwa Kieferntal (das türkische Wort Çam bezeichnet etwas unscharf Nadelbäume aller Art) ist der Name mehrerer türkischer Ortschaften:
 ein İlçe der Provinz Ankara: siehe Çamlıdere (Ankara)
 ein Dorf im Landkreis Bozdoğan der Provinz Aydın: siehe Çamlıdere (Bozdoğan)
 ein Dorf im Landkreis Ağlasun der Provinz Burdur: siehe Çamlıdere (Ağlasun)
 ein Dorf im Landkreis Pötürge der Provinz Malatya: siehe Çamlıdere (Pötürge)
 ein Dorf im Landkreis Kızıltepe der Provinz Mardin: siehe Çamlıdere (Kızıltepe)
 ein Dorf in der Provinz Mersin: siehe Çamlıdere (Mersin)
 ein Dorf im Landkreis Suşehri der Provinz Sivas: siehe Çamlıdere (Suşehri)
 ein Dorf im Landkreis Akçaabat der Provinz Trabzon: siehe Çamlıdere (Akçaabat)